Fibulia är ett släkte av svampdjur. Fibulia ingår i familjen Dendoricellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Fibulia